Bloemhof (Rotterdam), een wijk in Rotterdam
 Bloemhof (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Klooster Bloemhof, een middeleeuws klooster in de provincie Groningen
 Landhuis Bloemhof in Willemstad, Curaçao